Danner steht für:
 Danner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Danner ist der Name folgender Orte:
 Danner (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft der Gemeinde Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Danner (Oregon), Ortschaft im US-Bundesstaat Oregon

Siehe auch:
 Thanner
 Tanner